Medellín kan syfta på:

Medellínkartellen – sammanslutning av colombianska maffiafamiljer.
José Medellín (1975–2008), mexikansk medborgare avrättad i USA.

Geografi
 Colombia

 Medellín – en kommun och Colombias näst största stad, Antioquia, 

 Mexiko

 Medellín (periodiskt vattendrag), Tabasco, 
 Medellín (kommun i Mexiko), 
 Medellín, Mexiko, ort, Veracruz, Santiago Tuxtla, 

 Spanien

 Medellín, Spanien, ort, Extremadura, Provincia de Badajoz,